A  123 458 a 123 457 és a 123 459 közötti természetes szám. Összetett szám. Osztóinak összege 185 190.  Normálalakja . Kettes számrendszerben 11110001001000010, nyolcas számrendszerben 361102, hexadecimális alakban 1e242.

Jegyzetek

Egész számok (1001–)